{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (59201) - || 1999 BW7 ||21 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59202) - || 1999 BB8 ||21 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59203) - || 1999 BC9 ||22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59204) - || 1999 BF9 ||22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59205) - || 1999 BD10 ||23 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59206) - || 1999 BE10 ||23 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59207) - || 1999 BD11 ||20 januari 1999 || ODAS
|-
| (59208) - || 1999 BW12 ||24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59209) - || 1999 BD13 ||24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59210) - || 1999 BJ13 ||25 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59211) - || 1999 BS13 ||20 januari 1999 || ODAS
|-
| (59212) - || 1999 BU13 ||20 januari 1999 || ODAS
|-
| (59213) - || 1999 BO14 ||25 januari 1999 || D. K. Chesney
|-
| (59214) - || 1999 BX14 ||20 januari 1999 || N. Kawasato
|-
| (59215) - || 1999 BC15 ||21 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59216) - || 1999 BG15 ||25 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59217) - || 1999 BK19 ||16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (59218) - || 1999 BE20 ||16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (59219) - || 1999 BJ23 ||18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (59220) - || 1999 BX25 ||18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (59221) - || 1999 BU29 ||18 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59222) - || 1999 BT31 ||19 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59223) - || 1999 BV32 ||19 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59224) - || 1999 BS34 ||19 januari 1999 || LINEAR
|-
| (59225) - || 1999 CC || 4 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59226) - || 1999 CE || 4 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59227) - || 1999 CG || 4 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59228) - || 1999 CH || 4 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59229) - || 1999 CQ || 5 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59230) - || 1999 CY || 5 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59231) - || 1999 CZ || 5 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59232) - || 1999 CA1 ||6 februari 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (59233) - || 1999 CH1 ||6 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59234) - || 1999 CR1 ||7 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59235) - || 1999 CV1 ||7 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59236) - || 1999 CD2 ||8 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59237) - || 1999 CF2 ||8 februari 1999 || L. Šarounová
|-
| (59238) - || 1999 CN2 ||5 februari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59239) Alhazen || 1999 CR2 ||7 februari 1999 || S. Sposetti
|-
| (59240) - || 1999 CY2 ||7 februari 1999 || A. Boattini
|-
| (59241) - || 1999 CC4 ||6 februari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59242) - || 1999 CS4 ||12 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (59243) - || 1999 CZ4 ||12 februari 1999 || T. Urata
|-
| (59244) - || 1999 CG6 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59245) - || 1999 CT7 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59246) - || 1999 CQ8 ||12 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (59247) - || 1999 CU11 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59248) - || 1999 CG13 ||14 februari 1999 || ODAS
|-
| (59249) - || 1999 CZ15 ||11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59250) - || 1999 CD16 ||11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59251) - || 1999 CG21 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59252) - || 1999 CE25 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59253) - || 1999 CH25 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59254) - || 1999 CL25 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59255) - || 1999 CB26 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59256) - || 1999 CG27 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59257) - || 1999 CO27 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59258) - || 1999 CD29 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59259) - || 1999 CP29 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59260) - || 1999 CR29 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59261) - || 1999 CX29 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59262) - || 1999 CY29 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59263) - || 1999 CK30 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59264) - || 1999 CL30 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59265) - || 1999 CJ31 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59266) - || 1999 CD32 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59267) - || 1999 CR32 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59268) - || 1999 CU34 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59269) - || 1999 CL36 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59270) - || 1999 CT37 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59271) - || 1999 CG38 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59272) - || 1999 CN38 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59273) - || 1999 CG39 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59274) - || 1999 CL42 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59275) - || 1999 CC43 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59276) - || 1999 CF45 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59277) - || 1999 CG45 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59278) - || 1999 CT45 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59279) - || 1999 CA46 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59280) - || 1999 CL48 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59281) - || 1999 CX48 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59282) - || 1999 CG49 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59283) - || 1999 CF50 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59284) - || 1999 CM50 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59285) - || 1999 CP50 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59286) - || 1999 CV51 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59287) - || 1999 CC54 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59288) - || 1999 CQ54 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59289) - || 1999 CA55 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59290) - || 1999 CC55 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59291) - || 1999 CJ56 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59292) - || 1999 CN56 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59293) - || 1999 CM57 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59294) - || 1999 CY58 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59295) - || 1999 CK59 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59296) - || 1999 CU64 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59297) - || 1999 CD66 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59298) - || 1999 CQ66 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59299) - || 1999 CE68 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (59300) - || 1999 CW71 ||12 februari 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten